Horst Hornung ist der Name folgender Personen:

* Horst Hornung (Gewerkschafter) (1926–1982), deutscher Gewerkschafter (FDGB) und Politiker
 Horst Hornung (Komponist), deutscher Komponist, Musiker und Arrangeur